ван Зантен () — нидерландская фамилия. Известные носители: Ван Зантен, Якоб (1927—1977) — нидерландский пилот-инструктор.
 Ван Зантен, Корнелия (1855—1946) — нидерландская оперная певица и вокальный педагог.